«Ру́сская ре́чь» — название российских журналов.

 XIX век
 «Русская речь» — журнал графини Е. В. Салиас-де-Турнемир (1861—1862).
 «Русская речь» — журнал А. А. Навроцкого (1879—1882).

 XX—XXI век
 «Русская речь» — научно-популярный журнал Российской академии наук и Российского фонда культуры, издающийся с января 1967 года (см.).